Honda, een Japanse fabrikant van onder meer auto's
 Honda (motorfiets), een motorfietsenmerk van deze fabrikant
 Honda FC, een Japanse voetbalclub

Raceteams 
 Honda Racing Corporation, de motorsporttak van Honda
 Honda Racing F1 Team, het fabrieksteam van Honda in de Formule 1
 Honda Racing Corporation, het fabrieksteam van Honda in de MotoGP

Geografische locaties 
 Honda (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Playa Honda, een plaats op Lanzarote, Spanje

Personen met de familienaam Honda 
 E. Honda, een personage uit de Street Fighter-computerspellen.
 Honda Tadakatsu (1548-1610), Japans generaal en daimyo
 Keisuke Honda (1986), Japans voetballer
 Soichiro Honda (1906-1991), Japans industrieel, oprichter van het automerk Honda
 Takeshi Honda (1981), Japans kunstschaatser
 Tomoru Honda (2001), Japans zwemmer

Japanse achternaam